Cine Monumental (Barcelona).
 Cine Monumental (Madrid).
 Cine Monumental (Buenos Aires).